Usseau (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Usseau (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes